Plankenhorn ist der Nachname von:
 Axel Plankenhorn (* 1951), deutscher Autorennfahrer

Plankenhorn ist der Name folgender Berge:

 Plankenhorn (Getrumkamm),  hoher Berg im Getrumkamm der Sarntaler Alpen
 Plankenhorn (östlicher Sarntaler Hauptkamm),  hoher Berg im östlichen Hauptkamm der Sarntaler Alpen

Siehe auch:
 Blankenhorn